Gunnar Kumlien kan syfta på bland andra:

* Gunnar Kumlien (1904–1996), svensk civilingenjör
 Gunnar D. Kumlien (1911–2001), svensk utrikeskorrespondent